Альберт Філярський (, також Войцех Філярський — ; 1831, Перемишляни — 26 липня 1898, Львів) — римо-католицький священик польського походження, богослов, професор і ректор Львівського університету (1873—1874).
 Герман Філярський (1912—1982) — голландський гравець у бридж, представник країни, журналіст.